Lennertz ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Lennertz (* 1972), US-amerikanischer Komponist
 Horst Lennertz (* 1942), deutscher Manager

Siehe auch:
 Lennartz